GKS Katowice is een Poolse voetbalclub uit de stad Katowice. De club speelde 30 seizoenen in de hoogste klasse tussen 1965 en 2005. Na de degradatie in 2005 ging de club meteen naar de vierde klasse door financiële problemen. Na twee jaar keerde de club terug naar de tweede klasse (I liga). In 2016 kwam de club dicht bij een promotie, met een vierde plaats. In het seizoen 2018-2019 degradeerde GKS naar de II liga. 
De clubkleuren zijn geel-groen-zwart.

Erelijst 
 Poolse beker (3x):
1985/86, 1990/91, 1992/93
 Poolse Supercup (2x):
1991, 1995

GKS in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt GKS Katowice

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 26.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Externe links 
 Officiële website van GKS Katowice
 gieksa.pl - Onofficiële website van GKS Katowice
 gieksiarze.pl - Onofficiële website van GKS Katowice
 GKS Katowice (90minut.pl)

Katowice, GKS
Sport in Katowice